Açude Gangorra (Ceará) — açude no município de Granja, Ceará
 Açude Gangorra (Rio Grande do Norte) ou Açude Santana — açude no município de Rafael Fernandes, Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos